Артас:

 Артас — персонаж компьютерной игры Warcraft III, Принц Лордерона и рыцарь Серебряной Длани, сын короля Теренаса Менетила II.
 Артас — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.